21. Mistrzostwa Świata w Biathlonie mężczyzn odbyły się w dniach 20 - 25 lutego w zachodnioniemieckim Ruhpolding. Reprezentanci Polski nie zdobyli medali.

 2. Mistrzostwa Świata w Biathlonie kobiet odbyły się w dniach 12 - 17 lutego 1985 w szwajcarskiej miejscowości Egg am Etzel. Polki nie startowały. W tym samym terminie odbywały się także mistrzostwa świata juniorów.

Mężczyźni

Sprint

Bieg indywidualny

Sztafeta

Kobiety

Sprint

Bieg indywidualny

Sztafeta

Klasyfikacja medalowa

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 skisport365.com: WSC 1985 20 km Individual 
 skisport365.com: WSC 1985 10 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 1985 4x7.5 km Relay 
 skisport365.com: WSC 1985 10 km Individual 
 skisport365.com: WSC 1985 5 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 1985 3x5 km Relay 

Mistrzostwa świata w biathlonie
1985 w sportach zimowych
Biathlon w Niemczech